Sadalès (ou Sadala, Sadalas) est le nom de plusieurs rois astéens de Thrace du 

 Sadalès I, roi des Odryses de 87 à 79 av. J.-C., fils de Cotys III.
 Sadalès II, roi des Odryses de 48 à 42 av. J.-C., fils de Cotys IV et petit-fils de Sadalès I.
 Sadalès III, roi des Odryses de 42 à 31 av. J.-C., fils de Sadalès II.